La Guardia argentínai település
 La Guardia bolíviai település
 La Guardia spanyolországi település